Fayetteville is de naam van meerdere steden in de Verenigde Staten, waarmee de Franse militair LaFayette wordt geëerd, die een rol speelde in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelsen in de 18e eeuw: 

Fayetteville (Alabama)
Fayetteville (Arkansas)
Fayetteville (Georgia)
Fayetteville (Illinois)
Fayetteville (New York)
Fayetteville (North Carolina)
Fayetteville (Ohio)
Fayetteville (Pennsylvania)
Fayetteville (Tennessee)
Fayetteville (Texas)
Fayetteville (West Virginia)

Zie ook
 Fayette (doorverwijspagina)